Bei der U-20-Fußball-Südamerikameisterschaft 1991 in Venezuela bestand der Kader der uruguayischen U-20-Nationalmannschaft aus den nachfolgend aufgelisteten Spielern. Die Uruguayer belegten den dritten Gruppenplatz nach Abschluss der Finalphase.

Quelle:

Einzelnachweise 

U 20 1991
Uruguay 1991
Kaderliste